Wye kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wye River (ort), Victoria, Colac-Otway,

Storbritannien 

 Wye (ort i Storbritannien), England, Kent,

USA 

 Wye (ort i USA), Montana, Missoula County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar